Josephsplatz oder Josefsplatz steht für
 Josephsplatz (München)
 Josephsplatz (Nürnberg)
 Josefsplatz (Wien)

Siehe auch:
 Max-Joseph-Platz